48-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне. Во время ВОВ существовало три формирования подразделения с одним и тем же номером.

48-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (48ТД) 

Дивизион входил в состав 48-й танковой дивизии.

В составе действующей армии с 06.07.1941 года по 02.09.1941.

02.09.1941 расформирован, личный состав обращён на формирование зенитных подразделений 17-й танковой бригады и 18-й танковой бригады

Подчинение 

 Смотри статью 48-я танковая дивизия

48-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (ПВО, КФ, 26А,19А) 

Находился в составе войск ПВО страны, затем, вероятно в августе 1942 года передан в состав РККА. Обеспечивал противовоздушную оборону в Карелии, в полосе действий 26-й армии и 19-й армии

В составе действующей армии с 26.08.1941 года по 15.11.1944.

Подчинение

48-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (7 ОА) 

Находился в составе войск ПВО страны, затем 10.12.1941 года передан в РККА

В составе действующей армии с 10.12.1941 года по 01.09.1942.

Находился на оборонительном рубеже по реке Свирь

01.09.1942 переименован в 616-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Подчинение

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны